Petrovo kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Opština Petrovo, kanton, Republika Srpska,

Bulgarien 

 Petrovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Sandanski, 
 Petrovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Stara Zagora, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar